Святослав Глебович — имя русских князей:

 Святослав Глебович (умер в 1207—12) — князь рязанский, сын Глеба Ростиславича Рязанского.
 Святослав Глебович (убит в 1310) — князь можайский, брянский, сын Глеба Ростиславича Смоленского.